Familienglück steht für:

 Familienglück, Roman von Lew Nikolajewitsch Tolstoi
 Familienglück (1975), deutscher Film von Ingo Kratisch und Marianne Lüdcke
 Familienglück (2016), türkisch-französisch-deutsch-rumänischer Film von Mehmet Can Mertoğlu